Alanina transaminasi – enzima appartenente alla classe delle transferasi
 Aviation légère de l'armée de terre – componente aerea dell'Armée de terre, l'esercito della Francia
 Alat – località russa, nella Repubblica del Tatarstan
 Alat o Olot – città dell'Uzbekistan, capoluogo del Distretto di Olot
 Ələt – località dell'Azerbaigian
 Alat – tribù nomade turca